Denumirea de Zlatia se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zlatia, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Zlatia, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana.